Montot kan syfta på:
 Montot, Côte-d'Or
 Montot, Haute-Saône